Verliebte Feinde steht für

 Verliebte Feinde (1995), ein deutsches Fernsehdrama des Regisseurs Bernd Böhlich aus dem Jahr 1995
 Verliebte Feinde (2013), eine schweizerische Filmbiografie des Regisseurs Werner Schweizer aus dem Jahr 2013